Asen Velikov – cestista bulgaro
 Radoslav Velikov – lottatore bulgaro
 Veselin Velikov – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro